Deutsche Musiksammlung bzw. Deutsche Musik-Sammlung (DMS) steht für:

Deutsche Musiksammlung (Königliche Bibliothek Berlin), die deutsche Musiksammlung bei der Königlichen Bibliothek in Berlin, 1906 von Wilhelm Altmann gegründet
Deutsche Musiksammlung (Reihe), eine Reihe mit Musikdrucken, erschienen im Globus-Verlag in Berlin